Le Motor City Open 2018 est l'édition 2018 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule à Bloomfield Hills du 14 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Marwan El Shorbagy s'impose face à Paul Coll.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2018
Sport aux États-Unis en février 2018
Squash en 2018